Jméno a příjmení Robert Francis nosí více osobností:

 Robert Francis (hudebník) – americký zpěvák-skladatel a producent
 Robert Francis (básník) – americký básník
 Robert Francis (herec) (1930–1955) – americký herec
 Bob Francis (hokejový trenér) – kanadský hokejový trenér

Související články 
 Francis